Okręty US Navy o nazwie USS  "Whippoorwill":
 Pierwszy "Whippoorwill" (AM-35) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1946
 Drugi "Whippoorwill" (AMS-207) był trałowcem typu Redwing, który był w służbie w latach 1955-1970.

Whippoorwill